Bosznia-Hercegovina
 Kladari, falu Doboj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Kladari Donji, falu Modriča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Kladari Gornji, falu Modriča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Donji Kladari, falu Srbac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Gornji Kladari, falu Srbac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Kladari, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében